Тлаколула де Матаморос има више значења:

 Општина Тлаколула де Матаморос (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Тлаколула де Матаморос (Тлаколула де Матаморос, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику